Manuel Hiemer ist der Name folgender Personen:
* Manuel Hiemer (Eishockeyspieler) (* 1976), deutscher Eishockeyspieler
 Manuel Hiemer (Fußballspieler) (* 1985), deutscher Fußballspieler